Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Brad Pearce e Dave Randall 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1993
ATP Tour 1993